Sri, een Sanskrietse titel van verering
Shree (raga), een Noord-Indiase raga van de Khamaj